Стано́к — многозначный термин и топоним. Происходит от слова «стан» (стоянка, постой).

 Станок — машина, механизм, используемые в промышленности, в производстве. 
 Станок — опора, предназначенная для закрепления оружия.
 Станок — название балетной палки, а также упражнений с опорой на неё, принятое в Москве. 
 Бритвенный станок — приспособление, которое держит лезвие бритвы во время бритья.

Другие значения 
 Станок — устаревшее название почтовой ямской станции в Сибири.
 Станок — название мелких селений Туруханского края, расположенных на берегу Енисея. Происхождение названия объясняется тем, что на жителях лежала обязанность возить почту.

Топоним 
 Станок — посёлок в Быховском районе, Могилёвская область, Белоруссия.
 Станок-Водица — деревня, Заболотского сельсовета, Смолевичский район, Минская область, Белоруссия.

См. также 

 Полустанок

Примечания 

Станки